Rio Lena (Portugal) — do distrito de Leiria
 Rio Lena (Rússia) — da Sibéria

Desambiguações de topônimos